Team Handball meint

 die Bezeichnung für den Sport Handball im amerikanischen Sprachraum
 den Verein Team Handball Lippe